Linhagem pura, em relação a uma determinada característica, define um conjunto de indivíduos que herdaram, geneticamente, dois alelos - versões de um determinado gene, provenientes dos progenitores - para essa característica, que são iguais - codificam o mesmo gene (indivíduo homozigótigo para a característica em causa). Estes indivíduos, assim, só poderão transmitir esses mesmos alelos/genes à sua descendência. Em cruzamentos sucessivos entre estes mesmos indivíduos, todas as gerações terão, portanto, o mesmo gene, e logo, serão idênticos no que toca à característica respetiva a esse gene.